El término naftol puede hacer referencia a dos compuestos químicos diferentes:
1-naftol (o α-naftol);
2-naftol (o β-naftol).

Ambos compuestos son isómeros de posición entre sí, difiriendo en la posición del grupo hidroxilo unido al naftaleno.

Fenoles